Woolfardisworthy kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Woolfardisworthy, Mid Devon, ort i Devon, England, 
 Woolfardisworthy, Torridge, ort i Devon, England